Jude może odnosić się do:
 Jude (program), edytor UML,
 Jude (piosenkarz), (właśc. Michael Jude Christodal),
 Więzy miłości (oryg. Jude) – film z 1996
 Jude Law, aktor amerykański,
 Jude Wanniski, amerykański dziennikarz i komentator,
 Jude Milhon, haker,
 Hey Jude, piosenka zespołu The Beatles,

Zobacz też 
 Judasz
 Juda
 Żydzi (niem. Jude)
 Der ewige Jude – niemiecki nazistowski film propagandowy